Drăgoescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Petre Drăgoescu (Drăgoicescu) (1887-1974), demnitar comunist român
 Petru Drăgoescu (n. 1962), atlet român
  (n. 1986), fotbalistă română

Nume de familie românești